Парламентарните избори се провеждат на 24 декември 1939 г. в Царство България, въпреки че гласуването продължава в някои райони до януари 1940 г. и са за XXV обикновено народно събрание.

Както предходните избори, официално са проведени на безпартийна основа и в процес, строго контролиран от цар Борис III, дотогава реалната власт в страната. Въпреки това кандидати, представляващи забранените партии и организации, участват в изборите. Безпартийните проправителствени кандидати печелят мнозинството от местата.

Резултати

Източници 

1939
История на България (1918 – 1945)
Избори през 1930-те
1939